Capriccio steht für:

 Capriccio, eine Form der Musik, Malerei und Literatur

Musik:
 a capriccio, eine musikalische Vortragsbezeichnung
 Capriccio (Oper), ein Werk von Richard Strauss
 Capriccio B-Dur (Bach), ein Werk von Johann Sebastian Bach
 Capriccio espagnol, ein Werk von Nikolai Rimski-Korsakow
 Capriccio Italien, ein Werk von Pjotr Tschaikowski
 Capriccio für Klavier und Orchester, ein Werk von Igor Fjodorowitsch Strawinski

Film:
 Capriccio (1938), ein deutscher Film von Karl Ritter
 Italienisches Capriccio (1961), ein deutscher Spielfilm von Glauco Pellegrini
 Capriccio (1972), ein italienischer Film von Carmelo Bene
 Capriccio (1987), ein italienischer Film von Tinte Brass

Sonstiges:
 Capriccio (Magazin), ein Kulturmagazin des Bayerischen Fernsehens
 Capriccio (Label), österreichisches Musik-Label

Siehe auch
 Venus Capriccio, eine japanische Manga-Serie